Miejscowości w USA:
 Courtland – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lawrence
 Courtland – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Courtland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Courtland – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
 Courtland – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Panola
 Courtland – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Southampton
 Courtland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Courtland (ang. Courtland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Courtland (ang. Courtland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Courtland (ang. Courtland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
 Courtland (ang. Courtland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia